Арцихо́вский () — русская фамилия. Известные носители:
 Арциховский, Владимир Мартынович (1876—1931) — русский советский ботаник, физиолог растений, профессор.
 Арциховский, Артемий Владимирович (1902—1978) — русский советский археолог и историк, член-корреспондент АН СССР, сын Владимира Мартыновича Арциховского.